Le tournoi d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2017, classée en catégorie ATP 250, se dispute du 9 au . Jack Sock remporte l'épreuve du simple, Marcin Matkowski et Aisam-Ul-Haq Qureshi celle du double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Juan Martín del Potro et des Espagnols Roberto Bautista-Agut et Tommy Robredo. Ils sont respectivement remplacés par Lu Yen-hsun, Jose Statham et Jérémy Chardy.

Lauréats 
L'Américain Jack Sock remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale João Sousa (6-3, 5-7, 6-3).

En double, Marcin Matkowski et Aisam-Ul-Haq Qureshi décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Jonathan Erlich et Scott Lipsky (1-6, 6-2, [10-3]). Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 2017 de l'ATP
 Édition féminine : Tournoi de tennis d'Auckland (WTA 2017)

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2017
Auckland
Sport en Nouvelle-Zélande en 2017
Tennis en janvier 2017